Sietas ist der Familienname von:

 Erwin Sietas (1910–1989), deutscher Schwimmer
 Tom Sietas (* 1977), deutscher Apnoetaucher

Sietas bezeichnet:

 die frühere Sietas-Werft in Hamburg-Neuenfelde, siehe Pella Sietas